

Urodzili się 
 Bazyli II Bułgarobójca - cesarz bizantyjski w latach 976-1025 (zm. 1025)

Zmarli 
Drogon- książę Bretanii (ur. ?)
Fayan Wenyi - chiński mistrz chan, założyciel szkoły fayan (ur. 885)
Fulko II Dobry - hrabia Andegawenii (ur. 920)

0958